John Goodricke (1. baronet Goodricke)
 John Goodricke (5. baronet Goodricke)
 John Goodricke (astronom)